Epps steht für:

Personen:
 Christina Epps (* 1991), US-amerikanische Dreispringerin
 Earl Epps, US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Jeanette Epps (* 1970), US-amerikanische Astronautin
 John Epps (1805–1869), Mediziner
 Mike Epps (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Omar Epps (* 1973), US-amerikanischer Schauspieler
 Shareeka Epps (* 1989), US-amerikanische Schauspielerin
 Tauheed Epps (* 1977), bekannt als 2 Chainz, US-amerikanischer Rapper

Geographie:
 Epps (Louisiana), im West Carroll Parish
 Epps (Mississippi), im Forrest County
 Epps Bridge Crossing, im Clarke County, Georgia
 Epps Township, im Butler County, Missouri
 Epps Branch, Fließgewässer im Tishomingo County, Mississippi
 Epps Creek, Fließgewässer im Sutton County, Texas

epps steht als Abkürzung für:
 episcopus, lateinisch für Bischof

Siehe auch:
 Eps (Begriffsklärung)
 Ebbs

Abkürzung